Furioso (italienisch; rasend, wütend, wahnsinnig; zu lateinisch Furia) ist
 alleinstehend oder in Allegro furioso ein Teil der musikalischen Vortragsbezeichnung Allegro (Musik)
 die Kurzbezeichnung für Furioso-North Star, eine aus Ungarn stammende Pferderasse.
 der Name eines österreichischen Künstlers, siehe Furioso (Künstler).
 der Name eines Filmes aus dem Jahr 1950 unter der Regie von Johannes Meyer.
 Pseudonym (Il Furioso) des Komponisten und Hofmusikers Giovanni Paolo Foscarini
 Furioso xx (*1939) englischer Deckhengst mit großem Einfluss auf die Springpferdezucht. 
 Furioso (1950), deutsches Filmmelodram von Johannes Meyer 

Siehe auch:
 Der rasende Roland (Orlando furioso)
 Il furioso all’isola di San Domingo (Oper von Donizetti)